Abel Mutai (* 1988, Nandi), atleta del Kenya
 Elijah Mutai (* 1978), atleta del Kenya
 Emmanuel Mutai (* 1978), fondista keniano
 Geoffrey Mutai (* 1981), corridore keniano
 John Mutai
 Mark Mutai (* 1978), sprinter del Kenya
 Vincent Kiprotich Mutai (* 1994), atleta keniano (1500 metri)